Rue du Fil peut désigner notamment :
 la rue du Fil à Mulhouse
 la rue du Fil à Pontivy
 la rue du Fil à Strasbourg